De Oberliga Hamburg 2018/19 was het 74ste voetbalkampioenschap van de Oberliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg en de vijfde klasse van Duitsland. Altona 93 werd kampioen en kon via de promotie-eindronde promotie afdwingen naar de Regionalliga Nord.

Eindstand

Bijkomende stijger
Door de vrijwillige terugtrekking van Wedeler TSV kwam er een extra plaats vrij in de Oberliga. De derde plaatsen van de Landesliga Hammonia en Landesliga Hansa speelden een kwalificatie hiervoor.
 Kwalificatie

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2018/19